Евстахий Трепка (; около 1510 — 17 октября 1558) — польский лютеранский богослов, пастор и . Один из первых и усерднейших распространителей протестантизма в Польше XVI века.

Шляхтич герба Топор. Обучался в Любранской академии () в Познани. В 1540-х годах отправился в Виттенберг, где встретился с Мартином Лютером и его сподвижником Филиппом Меланхтоном.

В 1546 году Е. Трепка был приглашён герцогом Пруссии Альбрехтом в Кёнигсберг (ныне Калининград), столицу герцогства Пруссии, которая в то время была феодальным владением Королевства Польского. Там герцог Альбрехт поручил Трепке выполнить перевод религиозных произведений с латыни на польский язык. В результате он перевёл на польский весь Новый Завет.

Кроме того, работы, переведенные Е. Трепкой включают «Mleko duchowne dla karmienia i wychowywania chrześcijańskich dziatek» (1556, «Духовное молоко для окормления и воспитания христианских детей») испанского теолога Хуана де Вальдеса и «Большой Катехизис» Иоганна Бренца.

Позже служил советником герцога по польским вопросам и в качестве домашнего переводчика.

Евстахий Трепка был идеологическим противником польского протестантского евангелического реформатора Яна Лаского и великопольских конгрегационалистов.

Избранные труды 
 «Postylla Arsacyjusza» (Кёнигсберг, 1557),
 «Catechismus, to iest zupełna nauka chrześijąnsca przez Jana Brencyjusza» (там же, 1556);
 «Książki о tem skąd wzięł początek słowo Boże» (там же, 1557);
 «Tragedyja Ochina о papieżu» (там же, 1558).

Литература 
 «Eustachy Trepka». Slownik Polszczyzny XVI Wieku. Instytut Badan Literackich Polskiej Akademi Nauk.
 Lueker, E.; Poellot, L.; Jackson, P. (eds.). «Trepka, Eustachy». Christian Cyclopedia. Lutheran Church — Missouri Synod. Retrieved September 16, 2012.

Ссылки 
 

Персоналии:Реформация
Религиозные деятели времён Реформации
Переводчики с латинского языка
Пасторы Польши
Лютеранские проповедники
Богословы Польши